Natur- und Landschaftsschutzgesetz heißen:

 allgemein Rechtsgrundlagen zu Naturschutz und Landschaftsschutz
 Landesgesetz über die Erhaltung und Pflege der Natur (Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 – Oö. NSchG 2001), siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz #Österreich
 Natur- und Landschaftsschutzgesetz (Tschechien), 287/1994 a 543/2002: Zákon o ochraně přírody a krajiny

Siehe auch:
 Naturschutzgesetz,
 Landschaftsschutzgesetz
 Natur- und Landschaftspflegegesetz